Брустад () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Брустад, Арне (1912—1987) — норвежский футболист, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1936 года.
 Брустад, Георг (1892—1956) — норвежский гимнаст и боксёр, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1912 года.